Hattinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Hattinger (* 1950), österreichischer Künstler und Ausstellungskurator
 Martin Hattinger OSB (1553–1615), Abt des Stiftes St. Peter in Salzburg
 Wolfgang Hattinger (* 1962), österreichischer Komponist

Fiktive Figur:
 Kommissar Hattinger, siehe Der Chiemseekrimi

Siehe auch:
 Hatting (Begriffsklärung)
 Hattingen (Begriffsklärung)